Ce nom est correspond à deux amphibiens :

 Rana latrans David, 1872 est synonyme de Quasipaa spinosa (David, 1875) 
 Rana latrans Steffen, 1815 est synonyme de Leptodactylus latrans (Steffen, 1815)

Synonyme d'anoures (nom scientifique)
Dicroglossinae
Leptodactylinae